Bieden (veiling), bieden op een veiling.
 Bridge (kaartspel)#Het bieden, bieden in het bridgespel.
 Bieden (kaartspel).